Плюмба́го (Plumbago от  — свинец) — может означать:

 Плюмбаго (или «Чёрный свинец») — природный графит (разновидность углерода) особой чистоты, мягкости, блеска и насыщенного чёрного цвета на бумаге.

 Плюмбаго () — Свинчатка (растение), Плюмбаговые. Название протсходит от того, что корни при жевании окрашивают зубы в серый цвет.

См. также 
 Алибер, Иван Петрович (1820—1905) — разработчик графитового месторождения в Сибири

Примечания